Virgil kan syfta på:

 Virgil, Kansas – en ort i Greenwood County i Kansas

Personer
 Virgil Chapman (1895–1951), en amerikansk demokratisk politiker
 Virgil van Dijk (1991–), en nederländsk fotbollsspelare
 Virgil Donati (1957–), en australisk trummis
 Virgil Earp (1843–1905), amerikansk marshal och sheriff
 Virgil Exner (1909–1973), en amerikansk bildesigner
 Virgil I. Grissom (1926–1967), en amerikansk astronaut
 Virgil Goode (1946–), en amerikansk politiker
 Virgil Hill (1964–), en amerikansk boxare
 Virgil Solis (1514–1562), en tysk målare och grafiker
 Virgil Thomson (1896–1989), en amerikansk kompositör och kritiker
 Virgil W. Vogel (1919–1996), en amerikansk regissör och filmklippare

Se även
 Vergilius (70–19 f.Kr.),  en romersk poet